Lie to Me – singel Bon Jovi
 Lie to Me – singel Mikolasa Josefa
 Magia kłamstwa (Lie to me)